

Андерсонвілл — місто, штат Джорджія
 Андерсонвілл — переписна місцевість, штат Огайо
 Андерсонвілл — переписна місцевість, штат Теннессі